Oresjene kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Oresjene (distrikt i Bulgarien, Lovetj), Obsjtina Jablanitsa, 
 Oresjene (distrikt i Bulgarien, Silistra), Obsjtina Dulovo, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar